The Ejected — английская панк-рок/oi! группа из Дагенхэма, активная деятельность которой проходила с 1981 по 1983 годы.

История 
Группа была создана бывшими участниками Dawn Patrol: Джимом Бруксом (вокал, гитара), Гарри Сандфордом (бас, вокал) и барабанщиком Миком Робинсоном. На их творчество оказали прямое влияние UK Subs, Cockney Rejects, Angelic Upstarts и The Clash. Присоединившись к лейблу Riot City Records, их первый релиз стал частью компиляции Carry On Oi. В 1982 году группа выступила с дебютным мини-альбомом Have You Got 10p, и одноименной песней, которая посвящена обрушившемуся на группу граду 10-пенсовых монет во время одного из выступлений. Альбом достиг 8 места в рейтинге UK Indie Chart, группа привлекла к себе внимание прессы; в частности, Sounds опубликовал интервью с ними Гарри Бушелла. За этим последовал релиз мини-альбома Noise For The Boys и полноформатный дебютный альбом A Touch Of Class с Полом Гриффитсом, заменившим Робинсона на ударных.

Затем Сэндбрук на короткое время покинул группу, на его место пришел бывший басист D.I.R.T. Пол Кванин, для записи мини-альбома Press The Button. Когда пришло время для записи второго альбома Spirit Of Rebellion в 1983 году, Куэйн на несколько месяцев забросил работу в группе, в результате Сэндбрук вернулся на своё место. Вместе с тем, в группу пришел второй гитарист, Кев Паллет. Новый альбом был спродюсирован Никки Гарратом из UK Subs, что позволило достичь нового уровня звучания.

Следующий мини-альбом Public Animals так и остался не выпущенным, из-за закрытия Riot City и последовавшего распада группы.

Спустя какое-то время все четыре члена The Ejected решили сформировать поп/регги группу The New Hawaiians, которая просуществовала до перехода Сэндфорда и Гриффитса в 4 Minutes to Moscow. В свою очередь Брукс перешел в поп/регги группу Jo Jo Republic.

В 1999 году The Ejected воссоединились в оригинальном составе (Брукс, Сэндбрук и Робинсон) для записи дополнительных песен к сборнику The Best Of Ejected, куда вошли также ранее не издававшиеся записи из мини-альбома Public Animals.

В 2014 году The Ejected воссоединились снова для фестиваля TNT в Коннектикуте, во время Дня труда в США. Позже группа выступила на Rebellion Punk Festival в Блэкпуле. Участие в этих концертах приняли приглашенные участники группы Sol Silver: Джонни Ромейн (гитара), Пол Берри (бас-гитара) и Дэнни Блэр (ударные).

Дискография 

Места в рейтинге указаны в соответствии с UK Indie Chart.

Мини-альбомы 
 Have You Got 10p? (1982) Riot City (#8)
 Noise For The Boys (1983) Riot City (#28)
 Press The Button (1983) Riot City (#32)

Альбомы 
 A Touch of Class (1983) Riot City
 The Spirit Of Rebellion (1984) Riot City
 The Best Of The Ejected (1999) Captain Oi!

Примечания

Ссылки 
 Страница The Ejected на Myspace
 Страница The Ejected на Facebook
 Страница The Ejected на Last.fm

Рок-группы Великобритании
Панк-рок-группы Великобритании
Панк-рок-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1981 году
Группы в стиле Oi!